Islamžan Nasyrov (1998) – calciatore russo 
 Murat Ismailovič Nasyrov (1969-2007) – cantante russo